A Copa del Rey de 2008–09 foi a 105ª edição da Copa del Rey. A competição iniciou em 23 de agosto de 2008 e encerrou em 13 de maio de 2009 com a final sendo realizada no Estádio Mestalla, em Valencia, onde o Futbol Club Barcelona conquistou o troféu pela 25ª vez ao derrotar o Athletic Bilbao por 4-1 na final.

Participantes
Oitenta e três clubes participaram:

20 clubes da La Liga 2007-08:

21 times da Segunda Divisão de 2007-08:(Sevilla Atlético foi excluído por ser o time reserva do  Sevilla):

24 times da Segunda Divisão B de 2007-08:

18 times da Terceira Divisão de 2007-08:

Fase final

2008–09